Cherokee State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Cherokee State Park (Kentucky)
 Cherokee State Park (Oklahoma)
 Cherokee State Park (Tennessee)